Sloan steht für:
 Sloan (Band), kanadische Rockband
 Sloan Digital Sky Survey, Himmelsdurchmusterung in der Astronomie
 Sloan Great Wall, Struktur im Universum
 Alfred P. Sloan Foundation, Wissenschaftsstiftung in den Vereinigten Staaten
 MIT Sloan School of Management, Business School am MIT

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sloan (Alabama), im Blount County
 Sloan (Arkansas), im Lawrence County
 Sloan (Colorado), im Weld County
 Sloan (Indiana), im Warren County
 Sloan (Iowa), im Woodbury County
 Sloan (Kentucky), im Floyd County
 Sloan (Mississippi)
 Sloan (Montana), im Sanders County
 Sloan (Nevada), im Clark County
 Sloan (New York), im Erie County
 Sloan (North Carolina)
 Sloan Ford, im Oregon County, Missouri

Sloan ist der Familienname folgender Personen:
 A. Scott Sloan (Andrew Scott Sloan; 1820–1895), US-amerikanischer Politiker
 Alfred P. Sloan (1875–1966), US-amerikanischer Manager
 Amy Sloan (* 1978), kanadische Schauspielerin
 Andrew Sloan (1845–1883), US-amerikanischer Politiker
 Anna Sloan (* 1991), schottische Curlerin
 Blake Sloan (* 1975), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Bridget Sloan (* 1992), US-amerikanische Turnerin
 Charles Henry Sloan (1863–1946), US-amerikanischer Politiker
 Estelle Sloan (1919–2013), US-amerikanische Stepptänzerin
 Evan Sloan Weinstein (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler, Fernsehmoderator und Synchronsprecher
 Henry Sloan (1870–?), US-amerikanischer Musiker
 Hugh Sloan (* 1940), US-amerikanischer Wahlmanager
 Ithamar Sloan (1822–1898), US-amerikanischer Politiker
 James Sloan († 1811), US-amerikanischer Politiker
 Jerry Sloan (1942–2020), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer

 Laird Sloan (1935–2017), kanadischer Sprinter
 Linda Sloan (* 1989), schottische Badmintonspielerin
 Marcus Sloan (* 1982), US-amerikanischer Basketballspieler
 Matt Sloan, australischer VFX Supervisor, Spezialeffektetechniker und Animatroniker
 Paddy Sloan (1920–1993), nordirischer Fußballspieler und -trainer
 P. F. Sloan (1945–2015), US-amerikanischer Songwriter und Musiker
 Rick Sloan (* 1946), US-amerikanischer Zehnkämpfer
 Richard Elihu Sloan (1857–1933), US-amerikanischer Politiker
 Robin Sloan (* 1979), US-amerikanischer Wirtschaftsinformatiker und Schriftsteller

 Stephanie Sloan (* 1952), kanadische Freestyle-Skierin
 Susan Sloan (* 1958), kanadische Schwimmerin

 Tina Sloan (* 1943), US-amerikanische Schauspielerin
 Tod Sloan (Jockey) (1874–1933), US-amerikanischer Jockey
 Tod Sloan (1927–2017), kanadischer Eishockeyspieler

 Tommy Sloan (* 1925), schottischer Fußballspieler
 Tyler Sloan (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 William Gibson Sloan (1838–1914), schottischer Prediger

Siehe auch:

 Sloane